Pietro Leonardi – presbitero (1769-1844)
 Pietro Leonardi – dirigente sportivo (1963)